— город в Японии, расположенный на острове Хонсю в префектуре Осака, севернее города Осака и западнее Амагасаки. Городской статус получил 29 апреля 1939 года.

Породнённые города 
Город породнён с двумя другими городами:
  Лонсестон, Австралия;
  Сучжоу, КНР.

Примечания

Ссылки 
 
 Официальный сайт

Города префектуры Осака